Příjmení Reiser nosí více významných osobností:

 Alois Reiser (1884–1977) – americký violoncellista, dirigent a hudební skladatel českého původu
 Andreas Reiser (1840–1898) – německý fotograf
 Paul Reiser (* 1957) – americký komik, herec, seriálový herec, spisovatel, autor a muzikant